Cologne Centurions ist der Name zweier American-Football-Mannschaften aus Köln

 Cologne Centurions (NFL Europe), in der NFL Europe bzw. NFL Europa, 2004 bis 2007
 Cologne Centurions (ELF), in der European League of Football, seit 2021